Яковицкий — фамилия.

Известные носители 
 Яковицкий, Александр Адамович (1908—1985) — советский офицер, лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза (1945).
 Яковицкий, Владислав (1885—1939) — польский медик медик, акушер, гинеколог; профессор (1925), ректор Университета Стефана Батория в Вильно (1936—1937).